Венецуела се дели на 23 државе чланице (), један федерални град () и једну Федералну зависносну територију () која се састоји од великог броја венецуеланских острва. Венецуела тврди да има право и на територију Гвајана Есекиба, а коју Гвајана сматра својом територијом.

Државе Венецуеле су подељене на 335 општина (), а оне се даље деле на више од 1.000 парохија ().

Регионално, Венецуелу посматрамо подељену у 9 регија.

Државе Венецуеле

Демографија 
Основни демографски подаци о савезним државама и територијама Венецуеле приказани су у табели испод:
<div style="clear:both">

Региони Венецуеле 

Уредбом из 1969. године, савезне државе Венецуеле су груписане у регионе. Ти региони временом су мењани, али данас изгледају овако:

Напомене:
 Становништво базирано на попису из 2005.
 Општина Пејаз је била укључена у Регион Љанос, а затим враћена у Андски регион.

Референце

Спољашње везе 

Венецуела